Пайн-Бич () — боро в Ошене (Нью-Джерси, США). Согласно переписи 2010 года, население составляет 2127 человек.

История 
Пайн-Бич был зарегистрирован в качестве боро Легислатурой Нью-Джерси 26 февраля 1925 года.

География 
По данным Бюро переписи населения США, Пайн-Бич имеет общую площадь в 1,66 км2. Из них 1,65 км2 приходится на сушу, а 0,01 км2 — на воду.

Боро граничит с Бичвудом и Беркли.

Население

Местное самоуправление 
По состоянию на 2020 год мэром Пайн-Бича является республиканец Лоуренс В. Кунео, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2023 года. Членами городского совета Пайн-Бич являются Роберт Д. Будеса, Сьюзан Колетти, Рэймонд Ньюман, Ричард Полхемус, Джеймс Дж. Сакстон и Барри Вик.

Дороги и магистрали 
По состоянию на май 2010 года в боро было в общей сложности 24,49 км дорог.

Одна сторона US 9 проходит вдоль границы Пайн-Бича.

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1925 году
Боро Нью-Джерси
Населённые пункты округа Ошен